Ziemięcka ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonora Ziemięcka (1819–1869), polnische Autorin
 Jadwiga Marszewska-Ziemięcka (1891–1968), polnische Biologin und Hochschullehrerin